Раймонд Ричард Чартроу ( род. 13 июля 1954, Каракас, Венесуэла) — американский хоккеист, игравший на позиции защитника. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1976, 1977, 1978, 1979) и «Эдмонтон Ойлерз» (1984).

Игровая карьера 
Начал профессиональную карьеру в клубе «Китченер Рейнджерс», за который выступал в течение трёх сезонов, явллясь результативным защитником. По итогам сезона 1973/74 он показал высокий результат, заработав 61 очко (17+44) и войдя по итогам сезона в Сборную звёзд хоккейной лиги Онтарио.

На драфте НХЛ 1974 года был выбран в 1-м раунде под общим 10-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». После выбора на драфте, он присоединился к фарм-клубу «Канадиенс» «Нова Скотия Вояджерс», за который отыграл почти два сезона, при этом дебютировав в НХЛ по ходу сезона 1974/75, но не смог закрепиться в основном составе. В сезоне 1975/76 он смог закрепиться в составе «Канадиенс», с которым выиграл четыре подряд Кубка Стэнли в период с 1976 по 1979 годы.

Покинув «Канадиенс», где он играл в течение семи сезонов, в дальнейшем он играл за «Лос-Анджелес Кингз» (1981—1983), «Нью-Йорк Рейнджерс» (1983—1984) и «Эдмонтон Ойлерз», в котором по окончании сезона 1983/84 завершил карьеру игрока, выиграв при этом пятый Кубок Стэнли в своей карьере.

Играл за сборную США на Кубке Канады 1976, где занял с командой итоговое пятое место. На турнире Чартроу не заработал ни одно очка.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Нова Скотия Вояджерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Нью-Хэвен Найтхоукс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Талса Ойлерз» (1964—1984)
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»